Michael Ranft ist der Name folgender Personen:

* Michael Ranft (Geistlicher) (1700–1774), deutscher Geistlicher und Vampirismusforscher
 Michael Ranft (Jurist) (* 1958), deutscher Verwaltungsjurist und Staatssekretär